La nazionale Under-21 di pallavolo maschile della Slovenia è una squadra europea composta dai migliori giocatori di pallavolo della Slovenia con un'età inferiore di 21 anni ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica della Slovenia.

Rosa

Risultati

Campionato mondiale Under-21

Collegamenti esterni
 

 U-21
Slovenia